Рыбзавод может иметь следующие значения:

 Рыбоперерабатывающий завод — промышленное предприятие пищевой промышленности, осуществляющее переработку сырой рыбы в рыбные продукты.

Топонимы 
 Рыбзавод — железнодорожная платформа в Слюдянском районе Иркутской области.
 Рыбзавод-51 — село в Дербентском районе Дагестана.
 Брянский Рыбзавод — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Невьянский Рыбзавод — село в Невьянском городском округе Свердловской области.